

Средние века

IX век 
 Анжерский замок (Château d'Angers)
 Купьяк (Château de Coupiac)

X-XI века 
 Бо (Château des Baux)
 Кальмон д'Оль (Château de Calmont d'Olt)
 Ланжэ, донжон (Donjon de Langeais)
 Лотарингских герцогов (Château des ducs de Lorraine)
 Лош, донжон (Donjon de Loches)
 Мэнских герцогов (Palais des Comtes du Maine) в городе Ле-Ман
 Монбазон, донжон (Donjon de Montbazon)
 Монфокон (Château de Montfaucon)
 Нуайе-сюр-Серен (Château de Noyers-sur-Serein)
 Сент-Сюзанн, донжон (Donjon de Sainte-Suzanne)
 Сюз-ла-Русс (Château de Suze-la-Rousse)
 Шатобриан (Château de Châteaubriant)
 Фонтенуа-ле-Шато (Château de Fontenoy-le-Château) в департаменте Вогезы
 Фуа (Château de Foix)

XII век 
 1109 : Донжон замка Монришар (Donjon de Montrichard)
 1190 : Первая Луврская крепость (Château du Louvre)
 1196-1197 : Гайар (Château-Gaillard)
 Бомон-ле-Ришар (Château de Beaumont-le-Richard)
 Кюжале (Château de Cujalais)
 Кюлан (Château de Culan)
 Лаварден (Château de Lavardin)
 Ларрок-Туарак (Château de Larroque-Toirac)
 Порт (Château de Portes)
 Пюзиньян (Château de Pusignan)
 Торан (Château de Thorens) — помещения охраны
 Турель (Château des Tourelles)
 Фалькенштайн (Château du Falkenstein)
 Фонтенбло (Château de Fontainebleau)

XIII век 
 Блен (Château de Blain)
 Клисон (Château de Clisson)
 Кюртон (Château de Curton)
 Монжильбер (Château de Montgilbert) в Ферьер-сюр-Сишон (Ferrières-sur-Sichon)
 Монфор (Château de Montfort) в Монтиньи-Монфор, Бургундия 
 Пимартен (Château de Puymartin) в Дордони, Аквитания 
 Торан (Château de Thorens), донжон Жерара де Компэ (Gérard de Compey) - ок. 1250-1260 гг.

XIV век 
 1337 : Венсенский замок (Château de Vincennes)
 Бельвер (Château de Bellver) — Испания 
 Бретеш (Château de la Bretesche)
 Бургундских герцогов (Palais des ducs de Bourgogne)
 Вос (Château de Veauce)
 Куртанво (Château de Courtanvaux)
 Экуайё (Château d'Écoyeux)

XV век 
 1419-1434 : Мальбрук (Château de Malbrouck)
 1444 : Муайен (Château de Moyen)
 1451 : Торан (Château de Thorens) (архивная башня и фортификационный вход)
 1468 : Гранж (Château des Granges)
 1494 : Этлан (Château d'Ételan) (Сен-Маритим)
 1495 : Мотт-Глен (Château de la Motte-Glain)
 Бретонских герцогов (Château des Ducs de Bretagne)
 Кальман д'Оль (Château de Calmont d'Olt)
 Кастаньяк (Château de Castagnac) XII в., перестроенный в XIV в.
 Ланже (Château de Langeais)
 Лош (Château de Loches)
 Ла-Бросс (Château de La Brosse) (От-Луара)
 Лаварден (Château de Lavardin)
 Мон (Château du Mont) (Эндр)
 Сен-Шаман (Château de Saint-Chamant), донжон Робера Бальзака (Robert de Balsac)
 Тресесон (Château de Trécesson)
 Труасерё (Château de Troissereux)
 Шинон (Château de Chinon)

Новое время

XVI век 
 1498-1515 : Уаньи-ан-Валуа (Château d'Oigny-en-Valois)
 1502 : Дворец герцогов Нанси (Palais Ducal de Nancy)
 1526 : Лурмарен (Château de Lourmarin)
 ?-1533 : Флевиль (Château de Fléville)
 1519-1547 : Шамбор (Château de Chambord)
 1530 : Тайи (Château du Taillis)
 1570 : Эскублер (Château de l'Escoublère) (Майен)
 Кон-ля-Гранвиль (Château de Cons-la-Grandville)

XVII век 
 1608-1610 : Сент-Сюзанн (Château de Sainte-Suzanne)
 1658-1661 : Во-ле-Виконт (Château de Vaux-le-Vicomte)
 Версаль (Château de Versailles)
 Клермон (Château de Clermont)
 Конде (Château de Condé)
 Френе (Château de Fresnay)
 Порт (Château de Portes)
 Торан (Château de Thorens) (жилые покои)
 Сен-Шаман (Château de Saint-Chamant) (жилые покои)

XVIII век 
 1703-1720 : Люневиль (Château de Lunéville)
 1715-1730 : Версенвиль (Château de Versainville)
 1720-1732 : Аруэ (Château de Haroué)
 1730-1736 : Монженан (Château de Mongenan)
 1720 : Панж (Château de Pange)
 1720-1750: Стор (Château de Stors)
 1734 : Бизи (Château de Bizy)
 1755-1759: Вилларсо (Château de Villarceaux)
 1786 : Верери (Château de la Verrerie)
 Коммерси (Château de Commercy)
 Файу (Château de Failloux)

XIX век 
 1860 : Торан (Château de Thorens) (новый донжон) 
 Барант (Château de Barante)
 Бессе (Château du Besset) (От-Луара)
 Франконвиль (Château de Franconville)
 Рандан (Château de Randan)